Jméno a příjmení Dave Lambert nosí více osobností:

 Dave Lambert (britský hudebník) (* 1949)
 Dave Lambert (americký hudebník) (1917–1966)